Матко Майкл Милевич (; род. 9 мая 2001, Майами, Флорида, США) — американский футболист, атакующий полузащитник клуба «Клёб де Фут Монреаль».

Матко родился в США в семье аргентинцев, которые переехали в штаты во время аргентинского кризиса. По линии деда у него есть хорватские корни и в 2018 году Милевич начал оформлять хорватский паспорт.

Клубная карьера 
Милевич — воспитанник клубов «Бока Хуниорс» и «Архентинос Хуниорс». 28 апреля в поединке Кубка Аргентины против «Сан-Лоренсо» Матко дебютировал за основной состав последнего. 27 августа в матче против «Уракана» он дебютировал в аргентинской Примере. 31 августа в поединке против «Химансия Ла-Плата» Матко забил свой первый гол за «Архентинос Хуниорс».

20 августа 2021 года Милевич присоединился к клубу MLS «Клёб де Фут Монреаль», подписав 3,5-летний контракт с опцией продления на сезон 2025. Свой дебют за «КФ Монреаль», 22 сентября в четвертьфинале Первенства Канады против «Галифакс Уондерерс», он отметил голом. В MLS он дебютировал 25 сентября в матче против «Коламбус Крю». 16 октября в матче против «Филадельфии Юнион» он забил свой первый гол в MLS.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты США
Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной США по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Архентинос Хуниорс»
Игроки ФК «Клёб де Фут Монреаль»